Бинсфельд:

 Бинсфельд — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Бинсфельд — замок около деревни Бинсфельд в черте коммуны Нёрфених федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия в Германии.